Марк Мумий Албин () може да се отнася за:

 Марк Мумий Албин, суфектконсул 247 г.
 Марк Мумий Албин